Совет Большого Лондона (, ) — орган муниципального управления Большого Лондона, существовавший с 1965 по 1986 годы.

История 
Предшественником Совета Большого Лондона был , созданный в 1889 году на основе Закона о местном управлении ().

Первоначально в его юрисдикции находилась территория в 303 кв. км., в 1899 году расширенная — включением 28 муниципальных районов. В середине 1960-х годов, когда стало ясно, что территория Лондона находится в ведении 90 местных органов управления и такая система неэффективна, было решено создать Совет Большого Лондона. Этот орган, охвативший уже 1595 кв. км., передал административные функции 32 новым муниципальным районным советам. В результате реорганизации было ликвидировано графство Мидлсекс и значительно изменены границы прилегавших к британской столице графств.

После того, как стало ясно, что Совет Большого Лондона под руководством Кена Ливингстона находится в прямом конфликте с центральным правительством Маргарет Тэтчер, начались попытки правительства консерваторов ликвидировать орган. Это было наконец сделано 31 марта 1986 года после принятия (незначительным большинством) «Закона о местном самоуправлении».

Примечания 

Местное самоуправление
Большой Лондон